Vissershoek (Dordrecht), een wijk van het Nederlandse Dordrecht.
 Visschershoek (Destelbergen), een wijk van Destelbergen.
 Vissershoek (Zuid-Afrika), een boerderij in Zuid-Afrika, gelegen aan de Dieprivier.
 Visschershoek (Ouddorp), een boerderij en buurtschap nabij Ouddorp.